Европско првенство у одбојци за жене 2015. је 29. по реду Европско првенство које је одржано од 26. септембра до 4. октобра у Холандији и Белгији. Титулу је одбранила репрезентација Русије победивши Холандију резултатом 3:0.

Квалификације 

 Домаћини:
 
 
 Директно се квалификовали на основу пласмана на Европском првенству 2013:
 
 
 
 
 
 Екипе које су пласман на првенство избориле кроз квалификације:

Градови домаћини

Групе 
Жријеб је одржан у Антверпену Белгија 12. новембра 2014. године. На врху група се налазе домаћини и репрезентације које су домаћини изабрали. Остале репрезентације су извучене жријебањем. Бројеви у заградама означавају мјесто на Европској ранг листи од 15. октобра 2014.

Први круг 
 Сва времена су по средњоевропском времену.

Група А - Апелдорн

Група Б - Антверпен

Група Ц - Ротердам

Група Д - Ајндховен

Завршница 
 Сва времена су по средњеевропском времену.

Осмина финала

Четвртфинале

Полуфинале

За 3. мјесто

Финале

Коначан пласман

Награде 
 Најкориснији играч (МВП): 
  Татјана Кошелева
 Најбољи смечер: 
  Маја Огњеновић
 Најбољи блокери: 
  Ирина Зариажко
  Еда Ердем Дундар 
 Најбољи либеро:
  Ана Малова

Спољашње везе 
 Званични вебсајт
 ЦЕВ

Референце 

Европска првенства у одбојци за жене
Одбојка у Холандији
Одбојка у Белгији
Одбојка у 2015.
Чланци на ијекавици